Cusp bezeichnet:
 Spitze (Hyperbolische Geometrie)
 Spitze (Singularitätentheorie)